Albumok
Limelight, Colin James nagylemeze, 2005
Limelight, Marti Webb nagylemeze, 2003

Dalok
Limelight, Alizée kislemezes dala, 2010
Limelight, Bonnie Tyler kislemezes dala, 1996
Limelight, a Rush kislemezes dala, 1981